Peucedanum sylvestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Jacob Hegetschweiler. Peucedanum sylvestre ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
sylvestre